Albrekt V kan syfta på:

 Albrekt I av Tyskland (omkring 1250–1308), även Albrekt V av Habsburg 
 Albrekt II av Tyskland (1397–1439), även Albrekt V av Österrike
 Albrekt V av Bayern (1528–1579)
 Albrekt V av Sachsen-Lauenburg (omkring mitten av 1330-talet-1370)
 Albrekt V av Mecklenburg (1397–1423)